HD 104304 (24 G. Virginis) je dvojhvězda v souhvězdí Panny. Hvězdy mají společně zdánlivou vizuální velikost 5,54, díky čemuž jsou za vhodných pozorovacích podmínek viditelná pouhým okem. Dvojhvězda se nachází ve vzdálenosti 41 světelných let od Slunce, což bylo zjištěno měřením paralaxy hvězdy. Hlavní složka dvojhvězdy má spektrální klasifikaci G8 IV, jedná se tedy o podobra, který opustil hlavní posloupnost a začal se vyvíjet v obří hvězdu. Sekundární složkou dvojhvězdy je slabý červený trpaslík se spektrální třídy M4V.

V roce 2007 byl oznámen kandidát na planetu na oběžné dráze hlavní složky hvězdy. Aktualizace proběhla v roce v roce 2010, kdy dva nezávislé týmy oznámily objev společného správného pohybového společníka červeného trpaslíka. Předpokládá se, že má hmotnost 0,21 M☉ a spektrální typ M4V, ačkoli jeho spektrum nebylo přímo pozorováno. Nejpravděpodobnější oběžná dráha má periodu 48,5 roku a excentricitu 0,29. K určení, zda má hvězda planetu, jsou zapotřebí další měření, ale  společníky s hmotností nad 83 hmotnosti Jupitera a dráhou menší než 3,9 AU lze vyloučit.

Reference 

Hvězdy v souhvězdí Panny
Červení trpaslíci
Žlutí podobři
Dvojhvězdy
HR objekty
Objekty v katalogu Henryho Drapera